Босе́нко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Босенко Ганна Єфремівна (1915—2006) — театральна актриса, заслужена артистка УРСР (1957).
 Босенко Василь Васильович (нар. 1945) — графік, живописець. Член Національної спілки художників України (1986).
 Босенко Валерій Олексійович (1927—2007) — філософ, педагог.
 Босенко Володимир Володимирович — адвокат, політик, кандидат юридичних наук.
 Босенко Микола Іванович ( 1950) — заслужений діяч мистецтв України, викладач-методист, керівник капели бандуристів Хмельницького музичного коледжу імені В. Заремби.
 Босенко Олексій Валерійович (нар. 1958) — філософ, поет, співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва
 Андрій Босенко — вокаліст гурту «Made in Ukraine».